Доњи Липовац је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 152 становника.

Демографија 
У насељу Доњи Липовац живи 190 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 52,5 година (49,8 код мушкараца и 56,3 код жена). У насељу има 74 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,82.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији